Juneda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Juneda (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Juneda (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar